Anthony Taylor (n. 1965) – cestista statunitense
 Anthony Taylor (n. 1978) – arbitro di calcio inglese